

Anmerkungen 

 
Thuringen H
Orte in Thuringen